Badger Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Badger Lake (Alaska)
 Badger Lake (Iowa)
 Badger Lake (Michigan)
 Badger Lake (Minnesota)
 Badger Lake (Nebraska)
 Badger Lake (New Mexico)
 Badger Lake (Skamania County, Washington)
 Badger Lake (Spokane County, Washington)
 Badger Lake (Wisconsin)
 Badger Lake (Wyoming)